Dwight steht für:
 Dwight (Vorname), männlicher Vorname

Dwight ist der Familienname folgender Personen:
 Donald R. Dwight (* 1931), US-amerikanischer Politiker

 James Dwight (1852–1917), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jeremiah W. Dwight (1819–1885), US-amerikanischer Politiker

 Jonathan Dwight (1858–1929), US-amerikanischer Arzt und Ornithologe
 Reginald Kenneth Dwight, bürgerlicher Name von Elton John (* 1947), britischer Musiker
 Tim Dwight (Timothy John Dwight Jr.; * 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Theodore Dwight (1764–1846), US-amerikanischer Politiker

Dwight steht für:

Orte in Kanada:
 Dwight (Ontario)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dwight (Alabama)
 Dwight (Illinois)
 Dwight (Illinois)
 Dwight (Kansas)
 Dwight (Massachusetts)
 Dwight (Nebraska)
 Dwight (North Dakota), im Richland County
 Dwight (Virginia)
 Dwight (Virginia)
 Dwight Crossroads, South Carolina
 Dwight Fields, Louisiana
 Dwight Mission, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Dwight Chicago and Alton Railroad Depot, in Dwight, Illinois, ID-Nr. 82000398
 Dwight Manufacturing Company Housing District, in Chicopee, Massachusetts, ID-Nr. 77000173
 Dwight Mission, in Marble City, Oklahoma, ID-Nr. 73001570
 Dwight Street Historic District, in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 83001281
 Dwight-Derby House, in Medfield, Massachusetts, ID-Nr. 01001465
 Dwight-Henderson House, in Great Barrington, Massachusetts, ID-Nr. 76000237
 Dwight-Hooker Avenue Historic District, in Poughkeepsie, New York, ID-Nr. 82001132

Siehe auch:
 Dwight Township
 Dwight-Lloyd-Verfahren, Sintern feinkörniger Erze